Le tournoi Santiago Open 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Santiago Open qui se déroule du 3 au  à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 3 star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiées et un joueur invité Carlos Cornes. 

En finale, le héros local Borja Golán remporte le  titre de sa carrière face à Stewart Boswell.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Santiago Open

Liens externes 

Santiago Open
Squash en 2008
Sport en Espagne en 2008
Sport en novembre 2008